Гаина — фамилия румынского происхождения, производная от Гэинэ. Известные носители:
 Гаина, Алексей Борисович (род. 1954) — молдавский астрофизик, историк науки, программист.
 Гаина, Борис Сергеевич (род. 1947) — молдавский винодел, академик АН Республики Молдова.
 Гаина, Валерий Борисович (род. 1956) — американский рок-музыкант молдавского происхождения.
 Гэинэ, Василе — ректор Черновицкого Университета в 1908 году.
 Гаина, Георгий Анатольевич — украинский программист.
 Гэинэ, Силвестру — философ, доцент Черновицкого Университета.
 Гэинэ, Стелиан — румынский математик.